Az autonóm rendszer a következőkre utalhat:

 autonóm rendszer (internet), egy entitás irányítása alatt működő IP-hálózatok és útválasztók összessége
 autonóm rendszer (matematika), a független változótól nem függő differenciálegyenlet-rendszer
 autonóm robot, olyan robot, ami előre meg nem határozott környezetben folyamatos emberi útmutatás nélkül képes munkát végezni.